Raikkula kan syfta på följande platser:

Estland 

 Raikküla, ort, Rapla län, Raikküla vald,

Finland 

 Raikkula (ö i Finland), Norra Savolax, Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar